wojsko (siły zbrojne, armia)
 wojska – oddziały i związki rodzaju sił zbrojnych
Nazwy geograficzne

 Wojska – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Tworóg;
 Wojska (Войская) – wieś na Białorusi położona w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego, centrum sielsowietu Wojska;
 Wojska (Войская) – rzeka na Białorusi w rejonie chocimskim obwodu mohylewskiego, lewy dopływ Biesiedzi;

Osoby
 Margarita Wojska – bułgarska szachistka, arcymistrzyni

Zobacz też 
 Nowa Wojska
 Stara Wojska